Loki kan syfta på:
 Loke – en fornnordisk gud
 Loki (djur) – ett släkte kräftdjur
 Loki (TV-serie) – en amerikansk TV-serie med premiär 2021, baserad på Marvel Comics seriefigur Loki (svenska: Loke)
 Lokibergen – bergskedja i Armenien och Georgien, även kallad Somchetibergen

Se även 
 Loke (olika betydelser)